

Geografia
 Grimaud – comune francese di 4.381 abitanti situato nel dipartimento del Varo 
 Port Grimaud – città privata nel comune di Grimaud
 Cantone di Grimaud – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Draguignan

Persone
 Hélène Grimaud (1969) – pianista e scrittrice francese
 Maurice Grimaud (1913-2009) – funzionario francese